Одилов — фамилия; имеет женскую форму Одилова.
 Одилов, Ахмаджан (1925—2017) — узбекский предприниматель и политик, Герой Социалистического Труда.
 Одилов, Тешабой — снайпер 65-го стрелкового полка 43-й дивизии 55-ой армии Ленинградского фронта, кавалер ордена Ленина.